Курск — узловая железнодорожная станция Московской железной дороги в городе Курск. Входит в Орловско-Курский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-5 Московской дирекции управления движением. По основному применению является участковой, по объёму работы отнесена к 1 классу.

Вокзал Курск — железнодорожный вокзал при станции Курск. Входит в Московскую региональную дирекцию Дирекции железнодорожных вокзалов.

Основная станция города Курск с пассажирской работой, есть также грузовая и сортировочная работа. Станция расположена на пересечении железнодорожной магистрали Москва — Харьков и линии Киев — Курск — Воронеж. На станции расположено эксплуатационное депо ТЧЭ-29 («Курск-Сортировочный») и ремонтное локомотивное депо ТЧР-30 («Курск»).

Станция является стыковой междудорожной: передаточной между Московской и Юго-Восточной железными дорогами. Граница проходит южнее, линия на юг относится к Белгородскому региону ЮВЖД. Линии на север (Курское направление МЖД), на запад (на Льгов) и на восток (на Охочевку, Мармыжи, Касторную) относятся к МЖД.
Пассажирскую часть станции составляют железнодорожный вокзал и пять остановочных платформ. Первая платформа — высокая, с понижением в южной стороне станции. Выход на первую платформу осуществляется непосредственно из здания вокзала. В месте понижения первой платформы расположена дополнительная пригородная железнодорожная касса и тупиковая платформа, предназначенная для пригородных поездов Белгородского и Льговского направления. Вторая, третья и четвёртая платформы — низкие островные, используются как для пригородного сообщения, так и для поездов дальнего следования.

Выход на эти платформы из здания вокзала осуществляется посредством подземных пешеходных переходов. В грузовой части станции находится боковая низкая платформа. Переход между платформами и выход в город можно также осуществлять с помощью переходного моста, расположенного рядом с шестой платформой.

На территории локомотивного депо находится музей истории предприятия, на вечную стоянку установлен паровоз ЭМ−728-73 в честь боевых и трудовых подвигов курских железнодорожников.

История 

Строительство железной дороги Москва — Курск было завершено 7 сентября 1868 года.

Для удешевления и ускорения строительства железнодорожная станция располагалась в пригородной Ямской слободе, в трёх верстах (около 3,2 км) от Курска. До 1934 года станция называлась Ямская, именно о ней в вспоминает Рассеянный у С. Маршака. Движение по Московско-Курской железной дороге было открыто 30 сентября, когда Император Александр II, возвращаясь из Крыма, специальным поездом отправился из Курска в Москву. В том же году было открыто движение по участку железной дороги Курск — Киев до станций Ворожба и Бровары. В 1869 году была завершена постройка железнодорожного вокзала («пассажирского дома»), а железная дорога была продолжена до Белгорода и Харькова (участок Курско-Харьковско-Азовской железной дороги). Станция Курск относилась к станциям 1-го класса.

В 1872 году курские власти приняли решение о постройке дополнительной железнодорожной ветки в центр города. Строительство ответвления началось в 1874 году, а закончилось 6 июня 1878 года, когда на улице Херсонской (сейчас ул. Дзержинского) была торжественно открыта пассажирская и товарная станция «город Курск» (Курск II) и открыто движение по курской городской ветви.

Курск был одним из немногих городов, в котором существовало внутригородское железнодорожное сообщение. Вокзал при городской станции назывался «Курским», а вокзал станции Курск-I получил название «Ямской». Кроме линии «Ямской вокзал — Курск», впоследствии были проложены железнодорожные пути к Московским воротам, на Московскую улицу и в слободу Стрелецкую.

В 1894 году было завершено строительство железной дороги Курск — Воронеж. Управление образованной в 1895 году Московско-Киево-Воронежской железной дороги находилось в Курске, недалеко от внутригородской станции.

В 1934 году, после образования Курской области, Ямской вокзал был переименован в Курск (Курск-Главный), а городская станция прекратила принимать пассажиров и стала исключительно товарной.

Летом 1943 года во время Великой Отечественной войны старое здание вокзала было разрушено немецкой авиацией.

В 1946 году началось масштабное восстановление и обновление инфраструктуры станции. Строительство современного здания железнодорожного вокзала и обустройство Привокзальной площади было завершено в 1952 году.

Магистраль Москва — Курск была электрифицирована в 1959 году, годом позже был электрифицирован участок Курск — Белгород.

В 1968 году городская железнодорожная ветвь была разобрана. На привокзальной площади в сентябре 1968 года двое солдат-дезертиров открыли стрельбу, в результате которой погибли 13 человек, и были ранены 11 человек.

В 1988—1995 годах была произведена реконструкция внутренних интерьеров Курского железнодорожного вокзала, сооружены удлинённые платформы, рассчитанные на приём железнодорожных составов в 32 пассажирских вагона, продлён туннель к двум новым платформам.

В 2009 году локомотивное депо ТЧ-29 было реорганизовано. Было создано 2 структурных подразделения: ремонтное локомотивное депо «Курск» и эксплуатационное депо «Курск-Сортировочный».

Вокзал 
Современный железнодорожный вокзал станции Курск был открыт 12 августа 1952 года. Архитектор вокзала — Игорь Георгиевич Явейн, основатель кафедры архитектуры в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта и автор значительных трудов по архитектуре вокзалов. Вокзал станции Курск представляет собой памятник железнодорожникам — участникам битвы на Курской дуге.

Строительство вокзала осуществлялось строительно-восстановительным управлением № 4 (СВУ-4). Относительно железнодорожных путей вокзал расположен продольно. Наружные стены облицованы штукатуркой красного цвета с белокаменными вставками. Здание украшено фигурами рабочих и солдат. На стене, обращённой к железнодорожным путям, установлены мемориальные таблички. Вокзал содержит центральный круглый вестибюль и 4 боковых зала: два кассовых, ресторан и зал ожидания.

В зале ожидания установлена скульптура воина, а стены украшены барельефом «Курская битва». На подземном ярусе вокзала расположены пригородные кассы, багажное отделение, камера хранения и туннели к пассажирским платформам.

Пассажирское движение 

Белгородское направление обслуживается пригородными электропоездами серий ЭР2К, ЭД4, ЭД4М и локомотивными бригадами приписки локомотивного депо Белгород, Орловское направление обслуживается пригородными электропоездами серий ЭР2, ЭР2К приписки моторвагонного депо Новомосковск-1 и локомотивными бригадами эксплуатационного моторвагонного депо Орёл с явками по станции Курск.

Электропоезда Белгородского направления отправляются от шестой (тупиковой) платформы, а Орловского — от четвёртой платформы. До Белгорода ежедневно, кроме вторника, курсирует электропоезд-экспресс повышенной комфортности (7101/7102). Касторенское и Льговское направления обслуживаются автомотрисами АЧ2 и рельсовыми автобусами серий РА1, РА2 и локомотивными бригадами приписки моторвагонного депо Брянск-1 с явками по станции Курск. Часть пригородных поездов Льговского направления также отправляется от шестой платформы.

Выход в город, городской транспорт 
См. также: Курский трамвай, Курский троллейбус и Курский автобус.

Выходы из здания вокзала ведут на Привокзальную площадь и примыкающей к ней ул. Интернациональной и ул. Бутко. По переходному мосту выход осуществляется на ул. Станционную (к управлению железной дороги и администрации Железнодорожного округа) и Преображенский рынок (находится рядом с Привокзальной площадью).

За старинным домом справа от выхода из здания Ж/Д Вокзала расположена трамвайная станция, через которую проходят маршруты 2 и 4, на которых можно быстро попасть в любой район города.

См. также 
 Железнодорожный транспорт в Курской области

Примечания

Литература

Статьи и публикации

Ссылки

Внешние медиафайлы 

 

Станции Орловско-Курского региона Московской железной дороги
Транспорт Курска
Узловые железнодорожные станции
Участковые станции
Станции 1 класса
Стыковые междудорожные станции